Rengårdstjärn ellet Rengårdstjärnen kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Ångermanland 
Rengårdstjärnen, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (4,59 ha)
Rengårdstjärnarna, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,13 ha)

Västerbotten 
Rengårdstjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Rengårdstjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Rengårdstjärnen, sjö i Skellefteå kommun,  (13,6 ha)
Rengårdstjärnen (Byske socken, Västerbotten, 721952-172772), sjö i Skellefteå kommun,  (6,48 ha)
Rengårdstjärnen (Byske socken, Västerbotten, 722993-175132), sjö i Skellefteå kommun, 
Rengårdstjärnen (Byske socken, Västerbotten, 723341-174063), sjö i Skellefteå kommun, 
Rengårdstjärnen (Byske socken, Västerbotten, 723652-175726), sjö i Skellefteå kommun,  (17,2 ha)
Rengårdstjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Rengårdstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Andra Rengårdstjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Första Rengårdstjärnen, sjö i Bodens kommun,  (4,78 ha)

Naturreservat
 Rengårdstjärnen (naturreservat) – ett naturreservat i Skellefteå kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn